Hoekstra är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Pete Hoekstra
 Peter Hoekstra
 Sytse Hoekstra

Nederländska efternamn